Фле́йшман (также Флейшманн, Фляйшман, Флайшман, Флайшмен) — фамилия еврейского () или немецкого () происхождения, означающая «мясник».

Известные носители 
 Флейшман, Алексей Дементьевич (1917—2006) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
  (1905—2002) — писатель и бизнесмен.
 Флейшман, Бенцион Шимонович (род. 1923) — учёный-системолог.
 Флейшман, Вениамин Иосифович (1913—1941) — советский композитор.
 Флейшман, Джерри (1922—2007) — американский профессиональный баскетболист.
 Флейшман, Лазарь Соломонович (род. 1944) — литературовед.
 Флейшман, Лео (более известен под фамилией Форгач; 1881—1930) — венгерский шахматист, мастер (1902), шахматный журналист.
 Флейшман, Мартин (1927—2012) — британский электрохимик.
 Флейшман, Сид (1920—2010) — американский фантаст и детский писатель.
 

 Флейшман, Роберт (род. 1943) — американский музыкант.
 Флайшмен, Том (род. 1961) — американский звукорежиссёр.
 Флайшман, Алоис (1910—1992) — ирландский дирижёр, композитор и музыковед.
 Флейшманн, Томаш (род. 1984) — профессиональный чешский хоккеист.